Hercai è una serie televisiva turca prodotta da Mia Yapım e trasmessa in prima visione dall'emittente ATV a partire dal 15 marzo 2019.

Tra gli interpreti principali figurano Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu e Serhat Tutumluer.

Interpreti e personaggi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
(IT) HERCAI IN ITALIANE